Cauer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Detlef Cauer (1889–1918), tysk matematiker
 
 Friedrich Cauer (1863–1932), tysk klassisk filolog och historiker
 Hanna Cauer (1902–1989), tysk konstnär
 
 Minna Cauer (1841–1922), tysk kvinnorättskämpe
 Paul Cauer (1854–1921), tysk pedagog och klassisk filolog
 
 Stanislaus Cauer (1867–1943), tysk bildhuggare
 Wilhelm Cauer (1900–1945), tysk matematiker